Osoby o tym nazwisku:
 Balram Jakhar – indyjski polityk
 Geetika Jakhar – indyjska zapaśniczka